Эрика Йонг (вар. — Джонг, Жонг, , урождённая Манн, ; род. , Нью-Йорк) — американская . Почётный доктор колледжа Стейтен Айленд (CSI) CUNY.

Биография 
Родилась в еврейской семье.
Окончила Барнард-колледж (1963, бакалавр английского языка) и получила степень магистра искусств по английской литературе 18 века в Колумбийском университете (1965).

Её первый же роман «Я не боюсь летать (страх, (вар. — боязнь) полета)» («Fear of Flying», 1973) стал бестселлером и принёс ей известность.

Три последующих её произведения: «Как спасти свою жизнь», «Парашюты и поцелуи» и «Блюз каждой женщины».

В книге «Серениссима: Роман о Венеции» (Serenissima: A Novel of Venice, 1987) Э. Джонг представляет деконструкцию комедии У. Шекспира «Венецианский купец».

Четырежды была замужем, настоящая фамилия — от второго супруга. От третьего брака есть дочь Молли (1978 г. р.), писательница.

Лауреат итальянской литературной премии им. З. Фрейда (1975), первый лауреат итальянской премии Фернанды Пивано (2009).

В 2006 году журнал «Playboy» в своей версии двадцати пяти самых сексуальных романов в истории человечества поставил «Я не боюсь летать» Эрики Йонг на 13 место.

Эрика Йонг поддерживает права представителей ЛГБТ и легализацию однополых браков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Большой Энциклопедический словарь

Выпускники Высшей школы музыки и искусства (Нью-Йорк)
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Барнард-колледжа
Выпускники Колумбийского университета
Эссеисты США
Деятели феминизма США
Почётные доктора университетов США
Сексуально-либеральные феминистки
Президенты Гильдии авторов